Feinler ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Feinler (* 1931), US-amerikanische Informationswissenschaftlerin
 Gottfried Feinler	 (1650–1721), deutscher Geistlicher